Verbauwhede ist der Name von

 Ingrid Verbauwhede (* 20. Jahrhundert), belgische Elektrotechnikerin und Informatikerin
 Michaël Verbauwhede (* 1985), belgischer Politiker
 Pol Verbauwhede, belgischer Künstler	
 Annelien E Verbauwhede, belgische Wissenschaftlerin
 Glenn Verbauwhede (* 1985), belgischer Fußballspieler